Léchelle puede referirse a: 

 Léchelle, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Léchelle, comuna francesa situada en Sena y Marne.